Doberus bezeichnet:

 eine antike Stadt in Paionien, siehe Doberos
 ein auf diese Stadt zurückgehendes römisch-katholisches Titularbistum, siehe Titularbistum Doberus